Samenstelling van de Benfica-wielerploeg in 2007:

Overwinningen
Volta ao Distrito de Santarém
1e etappe: Javier Benítez
4e etappe: Javier Benítez
Ronde van Alentejo
2e etappe: Javier Benítez
3e etappe: Javier Benítez
6e etappe: Javier Benítez
Giro delle Regioni
Rui Costa 
GP CTT Correios de Portugal
4e etappe: José Azevedo
GP Torres Vedras
1e etappe: Javier Benítez
3e etappe: Javier Benítez
4e etappe: Javier Benítez

Benfica (wielerploeg)
Wielerploeg in 2007